Munktorp kan syfta på:

 Munktorps socken – en socken i Västmanland
 Munktorps landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1970
 Munktorps församling – en tidigare församling i Västerås stift –2010
 Munktorps kyrka – en kyrkobyggnad i Munktorp i Västerås stift
 Munktorp – en tätort i Köpings kommun och kyrkbyn i Munktorps socken
 Munktorps distrikt – ett distrikt i Köpings kommun och Västmanlands län 2016–